

Događaji
 Šešonik I. faraon iz XXII. dinastije poduzeo je vojni pohod na Salomonovog sina, kralja Roboama, kralja Jude.

Rođenja

Smrti